Osoby o tym nazwisku:
 Paolo Ghiglione – włoski piłkarz
 Romualdo Ghiglione – włoski gimnastyk, olimpijczyk